Stati Uniti d'America
 Farmersville – città della Contea di Tulare, California
 Farmersville – villaggio della Contea di Montgomery, Illinois
 Farmersville – città della Contea di Cattaraugus, New York
 Farmersville – villaggio della Contea di Montgomery, Ohio
 Farmersville – census-designated place della Contea di Lancaster, Pennsylvania
 Farmersville – città della Contea di Collin, Texas